Planinska vas (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur
 Planinska vas (Trbovlje), een plaats in de Sloveense gemeente Trbovlje